Finalen av A-League 2009/2010 var den femte finalen av A-League och spelades den 20 mars 2010, där Sydney gästade Melbourne Victory.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = 
|datum               = 20 mars 2010
|tid                 = 
|lag1                = Melbourne Victory
|lag2                = Sydney
|resultat            =  1 – 1
|halvtid             = 0 – 0
|efl                 = ja
|mål1                = Adrian Leijer 
|mål2                =  Mark Bridge
|straffresultat      = 2 – 4
|straffar1           = Kevin Muscat Grant Brebner Marvin Angulo Leigh Broxham 
|straffar2           =  Simon Colosimo Shannon Cole Hayden Foxe Karol Kisel Byun Sung-Hwan
|arena               = Etihad Stadium
|spelplats           = Melbourne, Victoria
|publik              = 44560
|domare              =Strebre Delovski
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Ben WilsonMatthew Cream
|fjärdedomare        =Matthew Breeze
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2010